Le Athlitikos Omilos Ayia Napa (en ), plus couramment abrégé en Ayia Napa, est un club chypriote de football fondé en 1990 et basé dans la ville d'Ayia Napa.

Le club évolue pour la saison 2021-2022 en deuxième division chypriote.

Historique 

 1990 : fondation du club à la suite de la fusion de l’APEAN et de l'ENAN.

Palmarès

Personnalités du club

Présidents du club 
  Christakis Antoniou
  Thanasis Yiasemi
  Kostas Elia
  Demetris Masias

Entraîneurs du club 

  Nikos Kolompourdas (16 janvier 2013 - 25 février 2013)
  Costas Loizou (26 février 2013 - 5 avril 2013)
  Marios Neophytou (5 avril 2013 - 21 octobre 2013)
  Zouvanis Zouvani (24 octobre 2013 - 13 janvier 2014)
  Dušan Mitošević (14 janvier 2014 - 17 avril 2014)

  Nikos Andronikou (6 juin 2014 - 30 septembre 2014)
  Giorgos Kosma (23 octobre 2014 - 28 janvier 2016)
  Antonis Mertakkas (28 janvier 2016 - 14 février 2016)
  Antonis Kleftis
  Marios Kkaras
  Nikos Nikolaou

Notes et références 

Club de football à Chypre
Club de football fondé en 1990